Daniel Rubio puede referirse a: pastelero 

 Daniel Rubio Sánchez, arquitecto español.
 Daniel Rubio Ruiz, historiador y político español.